Achille de Trémigon (1732-1781) : officier de marine français ;
 François-Louis de Trémigon (1697- ?) : officier de marine français.